

Anthroponymie

Nom de famille 
Smirnoff est un nom de famille russe notamment porté par :
 Victor Smirnoff (1919-1994), psychanalyste français ;
 Yakov Smirnoff (1951- ), comédien et humoriste américain d'origine russe ;

Pseudonyme
 Oleg Smirnoff, pseudonyme de Giacomo Biagini, musicien italien.

Marque 
 Smirnoff, marque de boissons alcoolisées fondée par Piotr Arsenievitch Smirnov (1831-1898).

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme russe